El término IAA puede referirse a:

 la Academia Internacional de Astronáutica, IAA por sus siglas en inglés
 la Autoridad de Antigüedades de Israel, IAA por sus siglas en inglés;
 la Internationale Automobil-Ausstellung, también conocido como Salón del Automóvil de Fráncfort;
 el Instituto de Astrofísica de Andalucía, centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas;
 el Instituto Americano de Arquitectura, AIA por sus siglas en inglés.
 el Instituto Antártico Argentino
Interacciones aire-agua